Taiwo Hassan Olayiwola ( Nigéria, 29 de Janeiro de 1989) é um futebolista nigeriano que jogava a médio no campeonato nigeriano no Shooting Stars FC. Em Julho de 2010 assinou contrato com o Club Sport Marítimo.

Ligações externas

Futebolistas da Nigéria